Экономические законы — устойчивые, существенные причинно-следственные, повторяющиеся взаимосвязи между экономическими явлениями и процессами.

Определение 
Согласно БСЭ экономические законы — это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно-обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена материальных благ и услуг.

Структура 
Экономические законы различаются по своему содержанию и по продолжительности действия:
 общие (для всех общественно-экономических формаций, проявляются в разных формах и различными экономическими последствиями):
 закон роста производительности труда;
 закон экономии времени;
 закон стоимости;
 закон денежного обращения;
 закон спроса и предложения;
 и другие.
 специфические (для определённого способа производства):
 закон тенденции падения нормы прибыли; 
 закон распределения по труду;
 и другие.

Примечания